Hunted: Kuźnia Demona (ang. Hunted: The Demon's Forge) – gra akcji z elementami RPG, której światowa premiera miała miejsce 31 maja 2011 roku, natomiast polska i europejska 3 czerwca 2011 roku. Gra została wyprodukowana przez inXile entertainment, natomiast jej wydaniem zajęła się firma Bethesda Softworks.

Przypisy 

2011 w grach komputerowych
Gry na platformę PlayStation 3
Gry na platformę Xbox 360
Gry na platformę Windows
Komputerowe gry akcji
Fabularne gry akcji
Gry wykorzystujące Unreal Engine